Луличка (Linaria) е род покритосеменни растения от семейство Живовлекови (Plantaginaceae). Той включва около 100 вида тревисти растения, разпространени в Европа, Азия и Северна Африка с най-голямо разнообразие в Средиземноморието. В по-стари класификации родът е включван в семейство Живеничеви (Scrophulariaceae).

Видове 

Живовлекови
Защитени лечебни растения